Heteromorpha tsaratananensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Henri Humbert. Heteromorpha tsaratananensis ingår i släktet Heteromorpha och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
tsaratananensis